Холи:

 Холи — ежегодный индуистский фестиваль весны.
 «Холи» — российская рок-группа.

См. также 
 Холли